Таймыра — река на полуострове Таймыр. Состоит из двух частей — Верхней Таймыры и Нижней Таймыры
 Таймыра (мыс) — мыс на острове Большевик.